Hypatia ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite am westlichen Rand des Sinus Asperitatis, südöstlich des Kraters Delambre und westlich von Torricelli.
Der Krater ist sehr unregelmäßig geformt und stark erodiert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach der spätantiken Philosophin Hypatia offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Hypatia auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)